Аше:

Топонимы
 Аше — река в Лазаревском районе города Сочи.
 Аше — посёлок в Лазаревском районе Сочи.
 Аше — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Аше — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.

Персоналии
 Аше (352—427) — вавилонский учёный раввин-аморай, руководитель еврейской академии в Суре.
 Аше, Реджинальд (род. 1932) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Аше, Курт (1909—1997) — немецкий офицер, оберштурмфюрер СС.

Прочее
 Аше — в ангола-капоэйре позитивная энергия и атмосфера, создаваемая игроками в своём кругу (роде).